

Sigle 
 Multi-pointer X Server
 Monkeypox MPX - Vaiolo delle scimmie

Codici 
 MPX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Miyanmin (Papua Nuova Guinea)
 mpx – codice ISO 639-3 della lingua misima-paneati

Altro 
 Mpx – abbreviazione di megapixel
 Motorola MPX – telefono cellulare della Motorola